Desmond puede referirse a:

Geografía
 Reino de Desmond: monarquía del año 1158-1606 en el sur de Irlanda.
 Conde de Desmond: territorio de Irlanda situado en el sur de la provincia de Munster, gobernado desde el siglo XIV hasta el siglo XVI por la familia FitzGerald, que llevaban el títulos de condes de Desmond.

Historia

 Rebeliones de Desmond: producidas en 1569–1573 y 1579–1583 por el Conde de Desmond.

Apellido
 Desmond Armstrong, es un ex-futbolista de los Estados Unidos que ocupaba la posición de defensor, jugó desde el año 1987 hasta 1994.
 Desmond Dekker, fue cantante y compositor de música ska y reggae jamaicano.
 Desmond Guinness, es un estudioso del arte georgiano, además de arquitecto. Ha desempeñado una gran labor en la preservación del patrimonio arquitectónico irlandés.
 Desmond Hoyte, fue Presidente de Guyana de 1985 a 1992.
 Desmond Hume, es un personaje de ficción de la serie estadounidense Lost.
 Desmond Llewelyn, fue un actor galés, conocido por representar el papel de "Q" en la saga de películas Bond.
 Desmond Mason, es un jugador americano de baloncesto de la NBA que actualmente milita en las filas de Milwaukee Bucks.
 Desmond Morris, zoólogo y etólogo, nació en enero de 1928 en Purton.
 Desmond Tutu, es un clérigo y pacifista sudafricano.
 Desmond Miles, es un personaje de ficción del juego Assassin's Creed.
 John Desmond Bernal, fue un científico irlandés, nacido en Nenagh, en el Condado de Tipperary, destacado por su labor pionera en el ámbito de la cristalografía de rayos X.
 Paul Desmond, saxofón (alto) estadounidense de jazz, figura representativa de la corriente principal del jazz y del cool.